World Cup 1996 var en lagtävling i snooker som spelades i Bangkok, Thailand, den 29 oktober - 10 november 1996. Tävlingen vanns av Skottland, som mönstrade sitt Dream Team: Stephen Hendry, John Higgins och Alan McManus, alla tre bland topp-6 på världsrankingen. (England hade också tre spelare bland topp-6, men John Parrott fick lämna återbud till förmån för åttonderankade Ronnie O'Sullivan.)

Format
Tjugo länder, med tre spelare i varje lag, deltog i turneringen. De var uppdelade i fyra femlagsgrupper, där alla lagen mötte alla inom gruppen, i matcher bestående av nio frames. Varje spelare mötte alltså var och en av det andra lagets speare en gång. Alla frames spelades, även om matchen redan var avgjord. De två högst placerade lagen i gruppen avancerade till kvartsfinal. Om två lag slutade på samma antal poäng avgjordes tabellplaceringen av inbördes möte. I slutspelet spelades varje match i bäst-av-19 frames, och här avbröts matcherna när det ena laget vunnit 10 frames.

Resultat

Gruppspel

Slutspel

1Mark Bennett ersatte Darren Morgan i det walesiska laget till kvartsfinalerna, efter att Morgans mor hastigt avlidit 

2Ronnie O'Sullivan ersatte John Parrott i det engelska laget eftersom denne just blivit pappa .

Källor
www.snooker.org
www.telegraph.co.uk

World Cup (snooker)
Snookersäsongen 1996/1997